Волшебная ночь (фильм, 1954) () — финский фильм о лесорубах 1954 года, режиссёр В.Маркус
 Волшебная ночь (фильм, 1958) — советский короткометражный фильм 1958 года, режиссёр Игорь Новаков.
 Волшебная ночь (фильм, 1983) — советский фильм-сказка 1983 года, режиссёр Темур Палавандишвили.
 Волшебная ночь (фильм, 1985) () — канадский фильм-мюзикл в жанре фэнтези 1985 года, режиссёр Льюис Фьюри.